Глуховка — название населённых пунктов и рек:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глуховка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Глуховка — село в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Глуховка — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Глуховка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Глуховка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Глуховка — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Глуховка — деревня в Можайском районе Московской области.
 Глуховка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Глуховка — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Глуховка — село в Калачинском районе Омской области.
 Глуховка — село в Уссурийском районе Приморского края.
 Глуховка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Глуховка — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Глуховка — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Глуховка — село в Умётском районе Тамбовской области.

Реки 
 Глуховка — река в Житомирской области Украины, левый приток Тетерева.
 Глуховка — река в Новгородской области России, впадает в озеро Нига.